Sáenz est un patronyme d'origine hispanique, porté en Europe et en Amérique latine, résultat de la forme contractée du patronyme Sánchez, dont la signification étymologique est « fils de Sancho » (voir ).

Patronyme 

 Arturo Sáenz de la Calzada (1907-2003), architecte espagnol;
 Dalmiro Sáenz (1926-2016), écrivain argentin ;
 Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000), architecte espagnol ;
 Guillermo Sáenz (1948-2011), révolutionnaire marxiste colombien ;
 Jaime Sáenz (1921-1986), écrivain bolivien ; 
 Javier Sáenz de Cosculluela (1944-), homme politique espagnol ;
 Joaquín Sáenz y Arriaga (1899-1976), jésuite et théologien mexicain ;
 José Sáenz de Aguirre (1630-1699), cardinal espagnol du  ;
 Luis Sáenz de la Calzada (1912-1994), médecin et artiste espagnol;
 Luis Sáenz Peña (1822-1907), avocat et homme politique argentin ;
 Manuela Sáenz (1797-1856), révolutionnaire équatorienne et compagne de Simón Bolívar ;
 Marta Saenz de la Calzada (1946-), actrice québécoise; 
 Melchor Sánchez de Toca y Sáenz de Lobera (1806-1880), médecin et chirurgien espagnol ;
 Nicolás Sáenz (1997-), coureur cycliste colombien ;
 Pedro Rubiano Sáenz (1932-), cardinal colombien, archevêque émérite de Bogota ;
 Pedro Segura y Sáenz (1880-1937), prélat espagnol, archevêque de Séville ;
 Ralph Saenz, connu commee Michael Starr, leader du groupe de glam metal Steel Panther ;
 Roque Sáenz Peña (1851-1914), avocat et homme politique argentin ;
 Soraya Sáenz de Santamaría (1971-), juriste et personnalité politique espagnole ;
 Waldir Sáenz (1973-), footballeur péruvien.

Toponymes 
Il s'agit de références historiques au patronyme, l'étymologie reste rigoureusement la même.

 Presidencia Roque Sáenz Peña, ville de la province du Chaco, en Argentine
 Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, grosse artère du quartier San Nicolás de Buenos Aires, en Argentine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique